Kannibalizmus emberevés
 Kannibalizmus a zoológiában
 Kannibalizmus a marketingben